Abronia steht für:

 Baumschleichen (Abronia), eine Tiergattung aus der Familie der Schleichen (Anguidae)
 Abronia (Pflanze), eine Pflanzengattung aus der Familie der Wunderblumengewächse (Nyctaginaceae)